Verfassungspartei ist der Name mehrerer existierender oder ehemaligen Parteien:

 Agypten: Verfassungspartei (Ägypten)
 Estland: Konstitutsioonierakond zu deutsch: Verfassungspartei
 Kaisertum Österreich: Verfassungspartei, anderer Name für die Deutschliberale Partei (Österreich)
 Malta: Verfassungspartei (Malta)
 Portugal: Partido Constituinte zu deutsch: Verfassungspartei
 Tunesien: Destur-Partei

Daneben werden diejenigen Parteien, die sich zur Weimarer Verfassung bekannten als Verfassungsparteien bezeichnet, siehe Parteiensystem der Weimarer Republik